Budziszyn peut désigner :

Toponymie

 Budziszyn, village situé dans la voïvodie de Mazovie

 Bautzen, ville, dont le nom polonais est Budziszyn